Урал — турецьке чоловіче ім'я та турецьке прізвище .

Носії

Ім'я 

 Урал Метінер (1948), турецький футболіст

Прізвище 

 Бюлент Урал (1973), німецько-турецький поп-музикант (Sürpriz)
 Міхрач Урал (1956), начальник турецької міліції
 Онур Урал (1997), турецький футболіст

Посилання 

Прізвища
Чоловічі імена